Флаг муниципального образования муниципальный округ Дворцо́вый округ в Центральном районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Ныне действующий флаг утверждён 15 мая 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7706.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию Герба муниципального образования в жёлтом, тёмно-малиновом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле столб, сложенный из собранных пучками по три и, положенных в противоположные перевязи пурпурных знамен, чередующихся с возникающими из-за них и поверх них, обращённых к центру щита, серебряными орлиными головами».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования составлен на основании герба муниципального образования Дворцовый округ, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг муниципального образования составлен на основании герба муниципального образования Дворцовый округ, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территорию округа по праву можно назвать музеем разных видов искусств. По дворцам набережных можно проследить все моменты развития архитектурных стилей. В прославленных на весь мир музеях хранятся известнейшие коллекции разных видов искусств — мировые шедевры живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

На территории Дворцового округа расположены самый большой художественный музей страны — Государственный Эрмитаж, занимающий здания Зимнего дворца Малого Эрмитажа, Старого Эрмитажа, Эрмитажного театра и Нового Эрмитажа, Государственный Русский музей (в здании бывшего Михайловского дворца) и его филиал в здании бывшего Мраморного дворца, музей этнографии, музей-дворец Петра I в Летнем саду, музей-квартира А. С. Пушкина (Всероссийский музей А. С. Пушкина). Российский этнографический музей был создан в 1902 году как этнографический отдел Русского музея. Замечательным памятником садово-паркового искусства является Летний сад — первый сад города, заложенный в 1704 году. Михайловский сад ведёт своё начало от сада, устроенного в 1713 году вокруг деревянного летнего дворца Екатерины I. С конца XVIII века при строительстве Михайловского дворца он был сохранён, а в 1823—1825 годах включён в усадьбу Михайловского дворца и перепланирован. Мосты через каналы, плавные разнообразные линии спусков к воде, полукруглые скамьи и другие части, лишённые украшений представляют большую художественную ценность. Набережные, не имевшие торгового значения, должны были служить украшением города.

По сторонам округ ограничен Невой, Фонтанкой и Невским проспектом. Прекрасен вид на Стрелку Васильевского острова и на Петропавловскую крепость, открывающийся с Дворцовой набережной и с Троицкого (до 1991 года — Кировского) моста. А. Дюма писал об этом виде: «Я не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой…»

Театральную и музыкальная жизнь города трудно представить без театра Оперы и Балета им. М. П. Мусоргского, театра им. В. Ф. Комиссаржевской, театра эстрады им. А. И. Райкина, академического театра комедии им. Н. П. Акимова, Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е. С. Деммени, Государственной Академической Капеллы им. М. И. Глинки, Санкт-Петербургской Академической Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. В 1877 году по инициативе главы цирковой семьи, гастролирующей в Петербурге, Г. Чинизелли на набережной Фонтанки был построен первый в России каменный цирк.

На территории Дворцового округа расположены памятники Петру I, А. С. Пушкину, И. А. Крылову, А. В. Суворову.

Памятником доблести и славы русского воинства, защитившего свою Родину от наполеоновской армии и победоносно завершившему Отечественную войну 1812 года является Арка Главного штаба (торжественно открыта 24 октября 1828 года). Этой же теме посвящён и декор самого здания, окаймляющего южную границу Дворцовой площади (архитектор — К. И. Росси). Воинские доспехи, щиты, шлемы, копья, символизируют трофеи, добытые в победоносных сражениях. В 1818—1819 годах Дворцовая площадь полностью была реконструирована по проекту архитектора К. И. Росси и стала памятником градостроительного искусства мирового значения. Росси ограничил пространство площади с юга двумя зданиями Главного штаба и Военного министерства и Министерства финансов и Министерства иностранных дел. В советское время в здании разместился штаб Ленинградского военного округа. Идейно-художественный смысл прославления победы русского оружия лежит в основе колесницы Победы, венчающей арку здания Главного штаба (скульпторы — С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский) и Александровской колонны (открытой 30 августа 1834 года). Колонна завершена чётко вырисовывающейся на фоне неба аллегорической фигурой ангела, попирающего змею. Эта самая высокая колонна в мире (47,5 м.) была сооружена по проекту О. Монферрана. Здание бывшего штаба войск гвардии (архитектор — А. П. Брюллов), построенное в 1837—1843 годах в классическом стиле украшено лепными украшениями на мотивы военной символики, отражающей идею победы России в Отечественной войне 1812 года.

В XIX — начале XX века площадь была местом военных смотров и парадов. После Октябрьской революции 1917 года здесь проходили военные парады и демонстрации. В день праздничной встречи советских воинов-победителей 8 июля 1945 года под сводами арки прошли защитники родины — солдаты и офицеры Ленинградского гвардейского корпуса. Поныне триумфальная арка Главного штаба — свидетель российских праздников, в том числе и ежегодно проводимого 9 мая военного парада в честь Дня Победы.

Другим памятником связанным с военной историей города является Марсово поле, возникшее в первой половине XVIII века как место фейерверков военных парадов (отсюда — название). На лугу — он назывался тогда Царицыным — проходили смотры гвардейских полков. Пушкин посвятил ему следующие строки: «Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость».

На Марсово поле выходит фасад огромного по протяженности трёхэтажного здания, богато украшенного колоннами и скульптурой, возведённого по проекту архитектора В. П. Стасова в 1817—1819 году для казарм Павловского лейб-гвардии полка — замечательный пример русского классицизма первой половины XIX века. На предмостовой площади (отсюда начинается один из красивейших в городе мостов Троицкий (Кировский), которая примыкает к Марсову полю и носит имя Суворова, в 1801 году установлен памятник великому полководцу.

Вертикальная полоса, сложенная из собранных пучками по три и, положенных в противоположные перевязи пурпурных знамён, чередующихся с возникающими из-за них и поверх них, обращённых к центру, белыми орлиными головами — символ зданий, площадей и памятников, связанных с доблестью и славой русского воинства (Александровская колонна на Дворцовой площади, здание Главного штаба со знаменитой аркой, памятник А. В. Суворову и площадь Суворова, Марсово поле, здание бывшего штаба войск гвардии, здание бывших казарм Павловского лейб-гвардии полка). С другой стороны, подобная композиция передает уникальный исторический облик Дворцового округа, обилие всемирно известных памятников искусства. Подобный символ — это и аллегория мотива, используемого как элемент декора зданий, оград, мостов.

Пурпурный цвет — символ власти, благородства, достоинства, славы, почёта.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, величия, постоянства, прочности, великодушия, солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невинности.

История 
Первый флаг муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ был утверждён 6 июня 2011 года решением муниципального Совета № 149 и 15 мая 2012 года, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, был заменён ныне действующим флагом.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию Герба муниципального образования в синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В лазоревом (синем, голубом) поле на золотом пониженном поясе, обременённом тремя лазоревыми лавровыми венками (средний из которых больше, а два других — поверх него справа и слева), запряжённая шестёркой золотых коней, крайних из которых ведут под уздцы вооружённые золотыми копьями золотые античные воины, золотая колесница прямо, на которой стоит золотой гений славы, поддерживающий левой рукой увенчанное золотым двуглавым орлом золотое древнеримское знамя, и простёрший правую руку с золотым лавровым венком».

Обоснование символики 
Запряжённая шестёркой золотых коней, крайних из которых ведут под уздцы вооружённые золотыми копьями золотые античные воины, золотая колесница прямо, на которой стоит золотой гений славы, поддерживающий левой рукой увенчанное золотым двуглавым орлом золотое древнеримское знамя, и простёрший правую руку с золотым лавровым венком — символ зданий, площадей и памятников, связанных с доблестью и славой русского воинства (арка Главного штаба, Дворцовая площадь, здания бывшего Главного штаба и военного министерства, Александровская колонна, памятник А. В. Суворову и площадь Суворова, Марсово поле, здание бывшего штаба войск гвардии, здание бывших казарм Павловского лейб-гвардии полка). С другой стороны многофигурная композиция передает уникальный исторический облик Дворцового округа, обилие всемирно известных памятников искусства.

Лавровые венки — часто используемый элемент декора зданий, оград, мостов.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Обилие рек и каналов «северной Венеции». По территории округа протекают реки Нева, Фонтанка, Мойка, Лебяжья канавка.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, величия, богатства, постоянства, прочности, силы, солнечного света. Золотой век русской культуры, представленный зданиями территории округа, великими людьми, прославившими Россию здесь творившими.

Примечания 

Флаги с изображением орла